Алексе́й Бахру́шин:
 Бахрушин, Алексей Александрович (1865—1929) — русский купец, мануфактур-советник, меценат, собиратель театральной старины, создатель частного литературно-театрального музея.
 Бахрушин, Алексей Петрович (1853—1904) — русский купец и меценат, коллекционер и библиофил.